Horssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Horssjö, sjö i Borås kommun,  (3,95 ha)
Horssjön (Alingsås socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (8,16 ha)
Horssjön (Seglora socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (48 ha)
Horssjön (Lids socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (10,8 ha)
Horssjön (Tystberga socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (12,7 ha)
Lilla Horssjön, Södermanland, sjö i Södertälje kommun,  (2 ha)
Stora Horssjön, Södermanland, sjö i Södertälje kommun,  (5 ha)
Horssjön (Odensala socken, Uppland), sjö i Sigtuna kommun,  (11,1 ha)
Horssjön (Össeby-Garns socken, Uppland), sjö i Vallentuna kommun, 
Horssjön, Värmland, sjö i Karlstads kommun,  (53,8 ha)
Lilla Horssjön, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (1,11 km²)
Horssjön, Filipstads kommun ligger vid denna sjö  
Stora Horssjön, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (5,51 km²)

Se även
Horssjöns skjutfält, Molkom, Värmland, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn